Příjmení Zlatník nosí více různých osobností:

 Alois Zlatník (1902–1979) – profesor lesnické botaniky a fytocenologie, dendrologie, fytopatologie a anatomie rostlin
 Čeněk Zlatník (1937–2019) – český matematik, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos
 Radek Zlatník (* 1976) - český fotbalista
 Vilém Zlatník (1910–1976) – český fotbalista
 Draga Zlatníková (* 1943) – česká pedagožka, překladatelka a básnířka